Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 27 maart 2015.

Vrouwen 03